Kozan peut désigner
 Makuzu Kozan (1842-1916), un des plus grands céramistes japonais de l'ère Meiji.
 Kozan chef-lieu de district dans la province d'Adana en Turquie ancienne Sis
 Barrage de Kozan barrage rivière Kilgen en amont de la ville de Kozan
  village du district de Serik dans la province d'Antalya.
 Kōzan-ji temple à Kyōto, au Japon.

Homonymie de toponyme